Премия Фрэнка Сейдмана () — премия, присуждалась ежегодно с 1974 года по 1998 годы специальным комитетом американских ученых экономисту, внесшему вклад в политическую экономию, приведший к улучшению благосостояния человечества.

Премия была основана П. К. Сейдманом и его супругой в память о Фрэнке Сейдмане (1891—1972). Премия, которая включала и денежное вознаграждение, вручалась «тем, кто достиг общего понимания роли демократических ценностей, общественных институтов, государственной политики, частных предприятий и свободных рынков в обеспечении экономического благосостояния и социального благополучия».

Лауреаты премии 
 1974 — Г. Мюрдаль
 1975 — Дж. К. Гэлбрейт
 1977 — Т. Шеллинг
 1979 — А. Оукен
 1980 — А. Хиршман
 1982 — Я. Корнаи
 1983 — Р. Солоу
 1984 — Дж. Бьюкенен
 1985 — Г. Беккер
 1986 — А. Сен
 1987 — У. Баумоль
 1988 — Р. Триффин
 1990 — Т. де Скитовски
 1992 — У. Викри
 1993 — Э. Крюгер
 1995 — Э. Аткинсон
 1996 — А. Линдбек
 1997 — Э. Остром
 1998 — Я. Бхагвати

Примечания

Литература 
 
 [economy_en_ru.academic.ru/26831/Frank_E._Seidman_Distinguished_Award_in_Political_Economy Статья о премии в англо-русском экономическом словаре]

Премии по экономике
Списки лауреатов премий
Научные награды США
Награды по алфавиту